Canterbury
 Canterbury (Connecticut)
 Canterbury (Nova Hampshire)
 Canterbury Crusaders, equip de rugbi de Nova Zelanda.
 Canterbury United, equip de futbol de Nova Zelanda.
 Regió de Canterbury, a Nova Zelanda.